Teufelsberg (Berlijn)
 Teufelsberg (Schwarz)
 Duitse naam van de Duivelsberg (Gelderland)